Canvas puede referirse a:

 Canvas (HTML), parte del estándar web HTML5.
 Modelo de negocio del lienzo, modelo de negocio del lienzo (Business model Canvas). 
 Canvas, un canal de televisión belga.
 The Lost Canvas, una temporada del anime Saint Seiya.
 Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, una organización no gubernamental serbia.
 Canvas, obra de teatro.
 Canvas (lienzo), impresión que permite un acabado similar al de una pintura realizada sobre un cuadro.
 Canvas (plataforma), una plataforma comercial utilizada para facilitar la comunicación entre estudiantes, profesores y administrativos en Instituciones de Educación Superior (página en desarrollo)